Plus d'une confession chrétienne relève d'un diocèse à Edmonton :
 le diocèse anglican d'Edmonton ;
 le diocèse catholique d'Edmonton.